David Johnson peut désigner :
 David Johnson (1827-1908), peintre américain ;
 David C. Johnson (1940-), flûtiste et compositeur de musique électronique américain ;
 David S. Johnson (1945-), chercheur en informatique américain ;
 David Johnson (1951-2022), footballeur anglais ;
 David Johnson (1976-), footballeur anglo-jamaïcain ;
 David Johnson (1991-), joueur américain de football américain ;
 David Johnson (2001-), joueur américain de basket-ball.